Смартфони realme поділяються на основну серію бюджетного та середнього сегменту, C-серію — смартфонів початкового сегменту, X-серію — суб-флагманських та флагманських смартфонів, та narzo-серію — смартфонів середнього сегменту. В цій статті зібрані всі смартфони realme.

Програмне забезпечення 

Смартфони realme, що працюють на базі Android Pie та нижче, використовують оболонку від OPPO під назвою ColorOS. Починаючи з Android 10 смартфони realme використовують свою фірмову оболонку realme UI, що є видозміненою версією ColorOS.

Смартфони

Realme 1 
Перший продукт Realme — смартфон Realme 1, що був представлений в Індії в травні 2018 року. Він має 6,0-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+, співвідношенням сторін 18:9 і оснащений чипсетом MTK Helio P60, 13-мегапіксельною основною камерою з однотонним світлодіодним спалахом, передньою камерою 8 Мп без спалаху та незнімним акумулятором на 3410 мАг. Спочатку він був доступний у трьох конфігураціях пам’яті: 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішньої пам’яті та версія з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Було продано понад 400 000 одиниць у перші 30 днів виключно на Amazon India.

Realme 2 
Realme 2 був представлений 4 вересня 2018 року. Він оснащений 6,2-дюймовим HD+ дисплеєм із співвідношенням сторін 19:9. Модель була випущена на ColorOS 6.0 на базі Android 9 Pie. Телефон працює від акумулятора на 4230 мАг і на процесорі Qualcomm Snapdragon 450. Він отримав задню панель зі скла кристалоподібним виглядом та оснащений трьома режимами розблокування: Smart Lock, Face Unlock та датчиком відбитків пальців на задній панелі. Realme 2 має 13 Мп + 2 Мп подвійну задню камеру та 8 Мп передню камеру. Він продався у кількості 200 000 одиниць за 5 хвилин виключно на Flipkart.

Realme 2 Pro 
Смартфон Realme 2 Pro був запущений у вересні 2018 року. Він оснащений 6,3-дюймовим сенсорним екраном з роздільною здатністю 1080x2340 пікселів при щільності 409 пікселів на дюйм. Це був перший продукт Realme, який продавався за межами Індії; продажі розпочались в Індонезії 9 жовтня 2018 року. Деталей щодо випуску на Філіппінах не оголошено.

Realme 2 Pro працює на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 660 з тактовою частотою 1.95 ГГц  , графічним процесором Adreno 512, а також 8 ГБ оперативної пам’яті та має 128 ГБ внутрішньої пам’яті, яку можна розширити до 256 ГБ за допомогою картки microSD. Realme 2 Pro має подвійну основну камеру 16 Мп (f/1.7) + 2 Мп (f/2.4) та передню камеру 16 Мп (f/2.0). Він постачається з вбудованою пам'яттю типу UFS 2.1 у варіантах 8/128 ГБ. Він живиться від незнімного акумулятора 3500 мАг,  має розмір 156,70 х 74,00 х 8,50 міліметра (висота х ширина х товщина) і важить 174 грами. Він працює на ColorOS 5.2 на базі Android 8.1 (Oreo), а зараз працює на ColorOS 6 на базі Android 9.0 (Pie) і отримав RealmeUI на базі Android 10 у червні 2020 року.

Realme 2 Pro має технологію dual-SIM (GSM і GSM), а також приймає Nano-SIM. Варіанти підключення включають Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, Micro-USB, Active 4G на обох SIM-картах, а також 3G і 4G (з підтримкою Band 40, що використовується в деяких мережах LTE в Індії). Датчики телефону включають розблокування обличчя, датчик відбитків пальців, компас/магнітометр, датчик близькості, акселерометр, датчик освітлення навколишнього середовища та гіроскоп.

Realme C1 
Компанія Realme запустила Realme C1 після запуску realme 2 Pro. Realme C1, що працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 450 з частотою 1.8 ГГц. Realme C1 має 6,2-дюймовий HD+ 1520 X 720 пікселів (співвідношення сторін 19:9) із співвідношенням екрана до передньої частини 88,8 відсотка.

У C1 є 13 Мп + 2 Мп подвійна задня камера та 5 Мп (f/2.2) передня камера. У нього 4230 мАг акумулятор, 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ ПЗП. Realme C1 працює на ColorOS 5.1.

28 січня 2019 року realme також представила два нові варіанти realme C1, назвавши їх realme C1 (2019). Ці два варіанти насправді realme C1 із 2 ГБ оперативної пам’яті / 32 ГБ ПЗП та 3 ГБ оперативної пам’яті / 32 ГБ ПЗП. Зміни в дизайні та інших технічних характеристиках відсутні. У той час, як 29 листопада 2018 року на Філіппінах офіційно було запущено єдиний варіант Realme C1 із 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ пам’яті, а його флеш-розпродаж розпочався 25 грудня 2018 року.

Realme C2 
Realme C2 має 12 нм чипсет Helio P22 та 6,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD та каплеподібним вирізом. Акумулятор на 4000 мАг. Мікросхема поєднується з комбінаціями пам’яті 2/16 ГБ та 3/32 ГБ та працює на ColorOS 6.0 на базі Android Pie. Він має Chroma Boost та деякі основні slow-mo (80 fps при 480p). Телефон пропонувався в кольорах Diamond Blue, Diamond Black, ruby red та sapphire blue кольорах. Почав продаватися на Flipkart 15 травня 2019 року. 

31 травня 2019 року на Філіппінах було офіційно запущено Realme C2. У нього 6,1-дюймовий дисплей з каплеподібним вирізом із захистом Corning Gorilla Glass 3 та працює на SoC MediaTek Helio P22, який містить графічний процесор PowerVR GE8320. Realme C2 випускався у двох варіантах: 2 ГБ оперативної пам’яті з 16 ГБ ПЗП та 3 ГБ оперативної пам’яті з 32 ГБ ПЗП.

Realme U1 
Realme U1 був запущений 28 листопада 2018 року як ексклюзив для Amazon India. Він має 6,3-дюймовий FHD+ дисплей із каплеподібним вирізом. У телефоні використовується MediaTek Helio P70 (12 нм) SoC з ARM Mali-G72 MP3. Він має дві конфігурації пам’яті: 3 ГБ оперативної пам’яті з 32 ГБ ПЗП та 4 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП. У телефоні є 13 Мп + 2 Мп подвійна задня камера та 25 Мп передня камера із сенсором Sony. Realme U1 має акумулятор на 3500 мАг і працює на ColorOS 5.2 на базі Android 8.1 (Oreo).

Realme 3 
Realme 3 був запущений 4 березня 2019 року як ексклюзив для Flipkart India. Він має 6,2-дюймовий HD+ дисплей із вирізом. Телефон працює від SoC MediaTek Helio P70 разом із графічним процесором ARM Mali-G72 MP4. Він має дві конфігурації пам’яті: 3 ГБ оперативної пам’яті з 32 ГБ ПЗП та 4 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП. Пристрій оснащений подвійною основною камерою 13 Мп + 2 Мп та передньою камерою 13 Мп. Має акумулятор 4230 мАг і працює на ColorOS 6.0 на базі Android 9.0 (Pie).

19 березня 2019 року він був запущений на Філіппінах як ексклюзивно для Shopee Philippines з 3 ГБ оперативної пам’яті з 32 ГБ ПЗП. Він також має 6,2-дюймовий HD+ дисплей з виїмкою. Телефон працює від Mediatek Helio P70 SoC разом з графічним процесором ARM Mali-G72 MP3. Він має дві конфігурації пам’яті, доступні для офлайн-магазинів і/або кіоску realme в цілому по країні: 3 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП та 4 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП. Пристрій оснащений також 13 Мп передньою камерою. Realme 3 також працює від батареї на 4230 мАг і працює на ColorOS 6.0 на базі Android 9.0 (Pie).

Realme 3 Pro 
Realme 3 Pro (також відомий як "Realme X Lite" в Китаї) був запущений 22 квітня 2019 року.

17 травня 2019 року він був офіційно запущений на Філіппінах. Він має три варіанти: 4 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП, 6 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП та 6 ГБ оперативної пам’яті з 128 ГБ ПЗП. Він працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 710 AIE разом із графічним процесором Adreno 616.

Realme 3 Pro має 6,3-дюймовий безрамковий екран (16 см) full-HD+ IPS із каплеподібним вирізом у верхній частині дисплею, співвідношенням сторін 19.5:9 та співвідношенням екрана / пердньї частини 90,8%. Він працює від 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ оперативної пам’яті/6 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ/128 ГБ внутрішньої пам’яті, яку можна розширити до 256 ГБ за допомогою карти пам'яті формату microSD. Це перший телефон у своєму ціновому діапазоні, який використовує чипсет Snapdragon 710.

Задня панель Realme 3 Pro захищена склом Corning Gorilla Glass 5. Він має вагу 172 г і оновлюється до Android 10 з новою оболонкою RealmeUI.

Realme 3 Pro має подвійну 16 Мп + 5 Мп камеру на задній панелі та пропонує такі функції, як режим боке. Основним датчиком є Sony IMX519. Він також має 25-мегапіксельну фронтальну камеру. Передня камера також підтримує функцію розблокування обличчя AI.

Realme X 
15 травня 2019 року в Китаї та 14 липня в Індії було запущено Realme X. Він був випущений з Full HD+ Super Amoled дисплеєм розміром 6,53 дюйма, без вирізів, виготовленим із Corning Gorilla Glass 5 та вбудованим в дисплей сканером відбитків пальців. Телефон працює на Qualcomm Snapdragon 710 разом з графічним процесором Adreno 616.

Realme X випускається в Китаї в трьох варіантах: 4 ГБ ОЗП з 64 ГБ ПЗП, 6 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП та 8 ГБ ОЗП з 128 ГБ пам’яті. В Індії він був запущений з 4 ГБ/8 ГБ оперативної пам’яті з 128 ГБ вбудованої пам’яті.

На задній панелі телефону знаходиться 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX 586, 5-мегапіксельна подвійна камера та 16-мегапіксельна передня камера Sony IMX 412, що отримала висувний механізм.

Realme X Master Edition 
15 травня 2019 року в Китаї було офіційно запущено Realme X Master Edition. Його розробив дизайнер Наото Фукасава. Realme X Master Edition був випущений з дисплеєм без вирізів, Full HD+ SAMOLED, розміром 6,53 дюйма, виготовленим із Corning Gorilla Glass 5 та вбудованим в дисплей сканером відбитків пальців. Телефон працює на Qualcomm Snapdragon 710 разом з графічним процесором Adreno 616. Однак деякі суперечливі повідомлення стверджують, що в ньому є чипсет Snapdragon 855. Realme X Master Edition випущено в Китаї у трьох варіантах: 4 ГБ ПЗП з 64 ГБ пам’яті, 6 ГБ ОЗП з 64 ГБ пам’яті та 8 ГБ ОЗП з 128 ГБ ПЗП.

На задній панелі телефону розміщений 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX 586, 5-мегапіксельна подвійна камера та 16-мегапіксельна передня камера Sony IMX 412, що отримала висувний механізм..

Realme 3i 
Realme 3i був запущений 16 липня 2019 року. 23 липня 2019 року Realme 3i було запущено в Індії. Він має два варіанти: 3 ГБ оперативної пам’яті з 32 ГБ ПЗП та 4 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ ПЗП. Він працює на чипсеті MediaTek Helio P60 AIE разом із графічним процесором ARM Mali G-72. Телефон працює на colorOS 6.0 на базі Android 9.0 Pie. Модель має безрамковий 6,22-дюймовий HD+ IPS-дисплей із вирізом та 15,8 см-видимий дисплей. Realme 3i працює на восьмиядерному MediaTek Helio P60, який працює на частоті 2,0 ГГц доступні два варіанти: 3 ГБ оперативної пам'яті з 32 ГБ внутрішньої пам’яті та 4 ГБ оперативної пам’яті з 64 ГБ внутрішньої пам’яті. У Realme 3i отриав подвійну оновну камеру 13 Мп + 2 Мп, яка пропонує такі функції, як режим боке. Первинний датчик — 1,12 мікрометра з підтримуючим датчиком 1,75 мікрометра CMOS. У телефоні також є 13-мегапіксельна фронтальна камера, яка підтримує функцію розблокування обличчя AI. Realme 3i працює від батареї 4230 мАг, яка не підтримує швидку зарядку. Поставляється з Micro USB як опція порту. Компанія постачає звичайний зарядний пристрій на 10 Вт.

Realme 5 
Realme 5 вперше був запущений 20 серпня 2019 року в Індії. Він має три варіанти: 3 ГБ ОЗП з 32 ГБ ПЗП, 4 ГБ ОЗП з 64 ГБ ПЗП та 4 ГБ ОЗП з 128 ГБ ПЗП. Він працює на процесорі AIE Snapdragon 665. Телефон працює на ColorOS  6.0 (на базі Android 9.0 Pie) і має 6,5-дюймовий рідкокристалічний дисплей з каплеподібним вирізом. У телефоні є квадрокамера з AI, ультракоротким макрооб'єктивом, основна камера 12 Мп з діафрагмою f/1.8, ширококутна камера 8 Мп з кутом 119°±1.5° та діафрагмою f/2.25 та портретна і макрокамера по 2 Мп. Він живиться від акумулятора 5000 мАг, який не підтримує швидку зарядку.

Realme 5 Pro 
Realme 5 Pro вперше був запущений в Індії 20 серпня 2019 року. Він має три варіанти: 4 ГБ ОЗП з 64 ГБ ПЗП, 6 ГБ ОЗП з 64 ГБ ПЗП та 8 ГБ ОЗП з 128 ГБ ПЗП. Він працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 712 AIE. Телефон працює на colorOS 6.1 (на базі Android 9.0 Pie). Він має 6,3-дюймовий РК-дисплей із каплеподібним вирізом екраном і підтримкою мультитач.

Realme XT 
Realme XT був запущений 16 вересня 2019 року. Він працює на AIE процесорі Qualcomm Snapdragon 712. Телефон працює на Android 9.0 Pie.

Realme X2 Pro 
Смартфон Realme X2 Pro був запущений 20 листопада 2019 року. Він підтримує стандарт швидкої зарядки SuperVOOC на 50 Вт. Він працює від чипсету Qualcomm Snapdragon 855+. Розмір телефону — 161,00 × 75,7 × 8,7 мм (6,34 дюймів × 2,98 дюймів × 0,34 дюйма) і його вага складає 192 г. Ззаду розташовані 4 камери: основний модуль на 64 Мп із сенсором GW1 від Samsung; телеоб'єктив 13 Мп, що забезпечує 2x оптичний зум та 20-кратний гібридний; 8-мегапіксельна ширококутна камера з роздільною здатністю 115 Мп; 2-Мп задньо-біла камера для зондування глибини в портретному режимі.

Realme 5s 
Realme 5s був запущений 29 листопада 2019 року в Індії. Realme 5s ділиться деякими можливостями з Realme 5, але датчик основної камери був оновлений до 48 Мп. Він постачається у двох конфігураціях: 64 ГБ або 128 ГБ ПЗУ, обидва оснащені 4 ГБ оперативної пам’яті.

Realme X2 Pro Master Edition 
Realme X2 Pro Master Edition був представлений в Індії в грудні 2019 року. Його дизайн створив Фукасава. Він поставляється лише з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Realme 5i 
Realme 5i вийшов у січні 2020 року в Індії та Філіппінах. Деякі функції мають подібні до Realme 5, але передня камера має лише 8 Мп. Він має 3 варіанти вбудованої пам'яті: 32, 64 та 128 ГБ. Він включає лише 3 ГБ оперативної пам’яті.

Realme C3 
Realme C3 — ігровий смартфон початкового рівня, випущений в лютому 2020 року в Індії та березні 2020 року на Філіппінах. Він має 16,5-дюймовий повноекранний РК-дисплей з каплеподібним вирізом, основну камеру 12 Мп, макрокамеру 2 Мп та 5-мегапіксельну селфі-камеру. Він має здатність запису відео до 1080p HD при 30 fps та підтримує запис у повільному режимі 120 fps. Це один із перших смартфонів із системою на мікросхемі MediaTek Helio G70, який постачається у двох варіантах залежно від країни: один з двома задніми камерами та відсутністю датчика відбитків пальців, який продається в основному в Індії, та міжнародний варіант із трьома модулями основної камери та сканером відбитків пальців. Він також має акумулятор на 5000 мАг, який підтримує зворотну зарядку і звичайну зарядку потужністю 10 Вт. C3 також має 3,5-мм роз'єм для гарнітури, порт для зарядки Micro-USB та подвійний лоток для карт Nano-SIM та Micro SD. Телефон працює на Android 10 з інтерфейсом Realme UI 1.0 зверху.

Відгуки про C3 в основному були позитивними, рецензенти вихваляли пропозицію та технічні характеристики телефону, хоча Fergus Halliday з PC World Australia був менш захоплений, в основному критикуючи його фото-можливості та бортове сховища.

Серія Realme Narzo 
Серія Realme Narzo поставляється з 3 новими моделями: Realme Narzo, Realme Narzo 10 та Realme Narzo 10A. Realme Narzo є індійською версією realme 6S, realme Narzo 10 є індійською версією realme 6i, а realme Narzo 10A є індійською версією realme C3.

Realme X50 Pro 
Realme X50 Pro — перший смартфон Realme з підтримкою мережі 5G.

Realme X3 SuperZoom 
Realme X3 SuperZoom — перший смартфон Realme, що оснащений 60-кратним Periscope Zoom об'єктивом разом із 64-мегапіксельною AI квадро камерою.

Таблиця смартфонів

Номерна серія

C серія

Q серія

V серія

X серія

narzo серія

GT серія

Інші

Примітки 

Realme
Списки:Техніка